Mužská dvouhra Los Cabos Open 2019 probíhala na přelomu července a srpna 2019. Do singlové soutěže loscaboského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl italský tenista Fabio Fognini, kterého ve čtvrtfinále vyřadil Fritz.

Vítězem se stal třetí nasazený, 26letý Argentinec Diego Schwartzman, jenž ve finále za 1.43 hodiny zdolal o pět let mladší americkou turnajovou pětku Taylora Fritze po dvousetovém průběhu 7–6 a 6–3. V úvodním setu přitom odvrátil za stavu 5–6 a 0:40 tři setboly v řadě díky podání. Aktivní poměr vzájemných duelů navýšil na 2–1. V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo třetí singlový titul na okruhu ATP Tour a první z tvrdého povrchu.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Los Cabos Open
ATP Tour 2019